ratownik medyczny
 ratownik chemiczny
 ratownik górniczy
 ratownik górski
 ratownik morski 
 ratownik drogowy
 ratownik wodny
 ratownik wodny pływalni
 ratownik wodny śródlądowy
 ratownik wodny morski

Zobacz też 
 ratownictwo